Би́нка Дими́трова Желя́зкова-Га́нева (; 15 июля 1923, Свиленград, Болгария — 31 июля 2011, София, Болгария) — болгарский кинорежиссёр и сценаристка. Народная артистка НРБ.

Биография 
В 1953 году окончила ВИТИС (София). В своих фильмах обращалась к проблематике современности, теме преемственности поколений, борьбе болгарского народа против фашизма. Член БКП с 1947 года.

Была замужем за сценаристом Христо Ганевым; их дочь Светлана Ганева, кинооператор. Удостоена званием «Почётный гражданин Свиштова».

Избранная фильмография

Режиссёр 
  — Жизнь течет тихо / Животът си тече тихо...
  — Как молоды мы были / А бяхме млади 
  — Привязанный аэростат / Привързаният балон
  — Последнее слово / Последната дума
  — Бассейн / Басейнът
  — Большое ночное купание / Голямото нощно къпане
  — Баю-баю / Нани-на (д/ф)
  — Закрой /  (д/ф)
  — Ночью по крышам / Нощем по покривите  (т/ф)

 Сценарист 
  — Последнее слово / Последната дума

Награды 
 1961 — Золотой приз Второго Московского международного кинофестиваля («Как молоды мы были»)
 1961 — номинация на Главный приз Второго Московского международного кинофестиваля («Как молоды мы были»)
 1964 — Димитровская премия
 1974 — номинация на Золотую пальмовую ветвь 27-го Каннского кинофестиваля («Последнее слово»)
 1977 — Серебряный приз X Московского международного кинофестиваля («Бассейн»)
 1977 — номинация на Золотой приз X Московского международного кинофестиваля («Бассейн»)
 1982 — Народный артист НРБ
 2003 — Орден «Стара-планина» I степени

Примечания

Литература 
 Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич Москва, Советская энциклопедия, 1987. — с. 140
 Черненко М, Желязкова Бинка // Режиссёрская энциклопедия. Кино Европы / Сост. Черненко М. М. — М., Материк, 2002. — с.66 — ISBN 5-85646-077-4

Ссылки 
 
 Бинка Желязкова на сайте КиноПоиск

Женщины-режиссёры
Кинорежиссёры-документалисты Болгарии
Народные артисты Болгарии
Лауреаты Димитровской премии
Почётные граждане городов Болгарии